Det 11:e Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1958/1959, matcherna spelades från 28 december 1958 till 10 februari 1959. Vinnare blev SKVO Sverdlovsk.

Mästerskapet avgjordes i ett gruppspel där de 16 lagen delades in i 4 grupper och mötte varandra 2 gånger. Efter gruppspel avgjordes mästerskapet i ett slutspel.

Sovjetiska mästerskapet

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Plats 1-8

B-slutspel
Onezhets Petrozavodsk drog sig ur slutspelet

Grupp A

Grupp B

1958 i Sovjetunionen
1959 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1958/1959